Laelaps steht für:
 Lailaps, einen unsterblichen Jagdhund aus der griechischen Mythologie
 einen der Jagdhunde des Aktaion in der griechischen Mythologie
 den ursprünglichen Namen für Dryptosaurus, eine Gattung theropoder Dinosaurier
 Laelaps (Milbe), eine Gattung der Milben